Danilović oder Danilovic ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Danilović (* 1988), montenegrinischer Tennisspieler
 Milica Danilović (* 1975), serbisch-deutsche Handballspielerin
 Olga Danilović (* 2001), serbische Tennisspielerin
 Predrag Danilović (* 1970), jugoslawischer Basketballspieler